Llista dels 119 municipis del departament francès de les Boques del Roine (13) a data de 2013.

Geografia de les Boques del Roine
Boques del Roine